Ханс Харрисон (, урожд. Ханс Харрисон Хансен (); род. 13 января 1973 года в Тофтире, Фарерские острова) — бывший фарерский футболист.

Биография 
Ханс начинал свою карьеру в «Б68» из родной деревни Тофтир. Он дебютировал за тофтирцев 30 марта 1991 года в матче Кубка Фарерских островов против клуба «Б71». 29 мая того же года Ханс провёл первую игру в чемпионате Фарерских островов, отыграв встречу с «Б36». Всего в своём дебютном сезоне на взрослом уровне игрок принял участие в 11 матчах первенства архипелага. В сезоне-1992 Ханс провёл 5 встреч в высшей лиге, а «Б68» стал чемпионом Фарерских островов. 18 августа 1993 года он сыграл свою единственную игру в еврокубках: игрок вышел в стартовом составе в первом матче Лиги чемпионов против хорватской «Кроации» и был заменён Ингольфом Петерсеном на 78-й минуте. 

В сезоне-1994 Ханс был важным игроком «Б68», отыграв 16 встреч в высшей фарерской лиге. Однако в следующем году главный тренер Петур Мор вывел игрока из первой команды, и тот ушёл в «ЛИФ» на правах аренды. 10 июня 1995 года Ханс забил свои первые голы в карьере, оформив дубль в матче первого дивизиона с «Ройном». Вернувшись из аренды в 1996 году, он осел в запасе «Б68». В конце сезона-1997 Ханс покинул тофтирцев и сделал паузу в карьере. Он вернулся на поле в 2000 году, став игроком резервного состава столичного «Б36». В 2003 году он оставил футбол насовсем.

В 2014 году Ханс сделал отчество Харрисон своей фамилией.

Статистика выступлений

Достижения

Командные 
 «Б68»
 Чемпион Фарерских островов (1): 1992

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Faroesoccer 
 Профиль на FootballFacts 
 Профиль на Worldfootball 

Футболисты Фарерских островов
Игроки ФК «Б-68»
Игроки ФК «ЛИФ Лейрвик»